Droga krajowa nr 71 (Czechy)
 Droga krajowa nr 71 (Polska)
 Droga krajowa nr 71 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 71 (Węgry)